Habas steht für:

 Habas, eine Gemeinde in Südfrankreich, im Département Landes

Habaş ist

 Habaş, ein türkischer Mischkonzern

Habas ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio López Habas (* 1957), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Stefan Habas (* 1971), polnischer Nordischer Kombinierer